«В центр солнца» (; другое название — «Операция „К центру Солнца“») — американский фильм-боевик 1992 года.
 «В центр солнца» (; другое название — «Тень якудза») — американский фильм-боевик 2005 года.